Брињон може да се односи на:

 Брињон (Гар), насељено место у Француској, у департману Гар
 Брињон (Горња Лоара), насељено место у Француској, у департману Горња Лоара